Кульчицкая — женская форма фамилии . Кульчицкая, Елена Львовна (1877—1967) — советская украинская художница, график.
 Кульчицкая, Ольга Валерьевна (род. 1971) — украинская артистка театра и кино, народная артистка Украины.